Capellades kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Capellades (ort), Cartago,

Spanien 

 Capellades (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Capellades (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar